

Angleterre 
 Highbury, district londonien
 Arsenal Stadium, souvent appelé Highbury

Australie 
 Highbury (Australie-Méridionale)
 Highbury (Australie-Occidentale)

Nouvelle-Zélande 
 Highbury (Auckland)
 Highbury (Palmerston North)
 Highbury (Wellington)